Ramgoolam ist der Familienname folgender Personen:

Navin Ramgoolam (* 1947), Premierminister von Mauritius
Seewoosagur Ramgoolam (1900–1985), erster Premierminister von Mauritius